Mother's Little Helper est une chanson des Rolling Stones sorti en simple en 1966
 Mother's Little Helper est un film de 1962 réalisé par Jack Hannah.

Voir aussi